Akita (cidade) (秋田市; Akita-shi) — cidade japonesa
 Akita (prefeitura) (秋田県; Akita-ken) — Japão
 Akita Inu (秋田犬; Akita-Inu) — raça de cão

Desambiguações de topônimos